Chevrolet 1X steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Nova (1972–1979), siehe Chevrolet Nova #Chevy II Nova/Nova Serien 111, 113, 114, 1X und 1Y (1968–1979)
 Chevrolet Citation (1980–1985)